Ivana Orleanska je lahko:
 Ivana Orleanska - oseba
 Ivana Orleanska - film
 Ivana Orleanska - literatura